Эллен Гильберг (; , станция Фреденсборг — ) — датская пианистка.

Дочь фреденсборгского органиста Торвальда Йенсена Гильберга (1886—1969). Училась музыке у своего отца, как пианистка с шести до десяти лет занималась под руководством Теклы Грибель-Вандалль, затем училась у пианистов Макса Рюттера и Георга Вашархея, дебютировала с концертом в 1933 году. В 1933—1939 гг. совершенствовала своё мастерство в Париже под руководством Изидора Филиппа. В годы Второй мировой войны выступала преимущественно в концертном зале копенгагенского парка Тиволи.

В послевоенные годы построила международную карьеру. В 1950 году дебютировала в Лондоне, затем совершила турне по США и Канаде, дважды играла в Карнеги-холле. В 1950-е гг. осуществила ряд записей, в том числе «Отражения» Мориса Равеля, «Отражения в воде» и «Эстампы» Клода Дебюсси, 11-й и 14-й фортепианные концерты Вольфганга Амадея Моцарта с венским оркестром Pro Musica под управлением Пауля Вальтера. В 1964—1974 гг. преподавала в Ютландской консерватории в Орхусе.

Брат — Оге Гильберг (; 1912—2002), медик, в 1938 году работавший врачом в посёлке Туле на севере Гренландии и опубликовавший об этом автобиографическую книгу «Самый северный врач в мире» (; 1940). Далее в 1945—1982 гг. практиковал как врач в городе Мариагер.

Примечания

Ссылки 
 Inge Bruland. Ellen Gilberg // Dansk Kvindebiografisk Leksikon online

Пианисты Дании
Академические музыканты Дании